Senegals håndboldlandshold er det senegalske landshold i håndbold for kvinder som også deltager i internationale håndboldkonkurrencer. Landsholdet reguleres af Fédération Sénégalaise de Handball.

Holdet deltog under Afrikamesterskabet 1974 i Tunesien, hvor de fik en sølvmedalje. De vandt ligeledes sølv, i 2018. 

De kvalificerede sig for første gang VM i håndbold, ved VM 2019 i Japan, hvor de sluttede som nummer 18.

Holdets træner er franske Frédéric Bougeant, der har været træner for holdet siden 2016.

Resultater

Medaljeoversigt

Verdensmesterskabet 
2019 – 18. plads
// 2023 - Kvalificeret

Afrikamesterskabet 
1974 –  
1976 – 5. plads
1985 – 8. plads
1991 – 5. plads
1992 – 6. plads
2000 – 7. plads
2012 – 8. plads
2014 – 6. plads
2016 – Diskvalificeret
2018 –

Seneste trup 
Den seneste trup ved VM håndbold 2019 i Japan.

Cheftræner:  Frédéric Bougeant

Antal mål og kampe, er ikke oplyst af IHF.

Referencer

Eksterne henvisninger 
IHF profil

Landshold (damer)
Håndboldlandshold (damer)
Kvindehåndboldlandshold